Saint Louis, Saint-Louis eller St. Louis kan avse:

 Saint Louis – en stad i den amerikanska delstaten Missouri
 Saint Louis – franskt och engelskt namn för en kung av Frankrike 1226-1270, se Ludvig IX av Frankrike
 Saint Louis –  klassisk holländsk flodbåt
 Saint Louis (1626) – en galeon i franska flottan
 – en tysk oceanångare
 Ordre royal et militaire de Saint-Louis – en fransk riddarorden, se Sankt Ludvigsorden

Personer
 Fabienne St Louis (1988–), en mauritisk/fransk triathlet
 Louis St. Louis, amerikansk låtskrivare
 Martin St. Louis (1975–), kanadensisk ishockeyspelare

Katolska helgon 
 Saint Louis – franskt och engelskt namn för en kung av Frankrike 1226-1270, se Ludvig IX av Frankrike
 Sankt Louis – en fransk präst i katolska kyrkan, se Louis-Marie Grignion de Montfort

Sport

Nuvarande lag baserade i Saint Louis, Missouri
 St. Louis Blues (ishockeyklubb) – ett professionellt ishockeylag i National Hockey League
 St. Louis Cardinals – ett professionellt basebollag i Major League Baseball
 St. Louis Rams – ett professionellt amerikanskt fotbollslag i National Football League

Lag som tidigare var baserade i Saint Louis, Missouri
 Arizona Cardinals – ett professionellt amerikanskt fotbollslag , formerly the St. Louis Cardinals (1960-1987)
 St. Louis Browns – ett professionellt basebollag som 1954 blev Baltimore Orioles

Geografi

Antarktis 

 Mount St. Louis,

Frankrike 

 Saint-Louis-lès-Bitche, kommun,  Lorraine, Département de la Moselle, 
 Saint-Louis-de-Montferrand, kommun,  Aquitaine, Département de la Gironde, 
 Saint-Louis, Haut-Rhin, kommun, 
 Saint-Louis, Moselle, kommun, 
 Saint-Louis-en-l'Isle, Dordogne, 
 Saint-Louis-et-Parahou, Aude, 
 Île Saint-Louis, en ö i floden Seine i Paris, 
 Port-Saint-Louis-du-Rhône, kommun, Bouches-du-Rhône,

Grenada
 Saint Louis River

Guadeloupe 

 Saint-Louis (kommun i Guadeloupe),

Haiti 

 Arrondissement de Saint-Louis du Nord, arrondissement, Nord-Ouest, 
 Saint-Louis du Nord (kommun), Nord-Ouest, 
 Saint-Louis du Nord (ort), Nord-Ouest, 
 Saint-Louis du Sud (kommun), 
 Saint-Louis du Sud (ort),

Kanada 

 Saint-Louis (kommun), Québec, Montérégie, 
 Saint-Louis-de-Gonzague (kommun i Kanada, Montérégie), Québec, 
 Saint-Louis-de-Gonzague (kommun i Kanada, Chaudière-Appalaches), Québec, 
 Saint-Louis-de-Blandford – en kommun i provinsen Québec
 Saint-Louis-de-France – en tidigare kommun i countyt Mauricie och provinsen Québec (slogs samman till Trois-Rivières 2002)
 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente – en kommun i countyt Capitale-Nationale och provinsen Québec
 Saint-Louis-du-Ha! Ha! – en kommun i Québec

Senegal 

 Saint-Louis (region), region, 
 Saint-Louis, Senegal, regionhuvudort, 
 Saint-Louis Airport, flygplats,

Seychellerna 

 Saint Louis, Seychellerna – ett av Seychellernas 26 distrikt

USA 

 Saint Louis – Missouri, City of Saint Louis, 
 St. Louis County, Missouri – ett administrativt område i delstaten Missouri (inte staden Saint Louis, Missouri)
 St. Louis Park, Minnesota
 Bay St. Louis, Mississippi
 East St. Louis, Illinois

Universitet
 Saint Louis University (SLU), Saint Louis, Missouri
 Saint Louis Billikens, skolans atletiska program
 University of Missouri–St. Louis (UMSL)
 Washington University in St. Louis (WUSTL)

Se även
 Saint Louis County – flera

Militär 

 Saint Louis (1626) – galeon i franska flottan, sjösatt 1626.

Se även
San Luis, det spanska språkets besläktnad med namnet
São Luís (olika betydelser), det portugisiska språkets besläktnad med namnet
Spirit of St. Louis (olika betydelser) – flera